Comic Art steht für:

 Comic Art (Verlag), ein italienischer Comicverlag
 Comic Art (Magazin), ein italienisches Comicmagazin
 ComicArt, eine Comicsparte für erwachsene Leser beim Carlsen Verlag